Zimny Potok – potok, dopływ Muszynki
 Zimny Potok – dopływ Majdańskiego Potoku
 Zimny Potok – kanał, dopływ Odry
 Zimny Potok – potok, dopływ Potoku Lubońskiego

Zobacz też 
 Zimny Strumyk